Okeechobee – jezioro w stanie Floryda
Miejscowości w USA:
 Okeechobee – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Okeechobee
Hrabstwa w USA:
 Hrabstwo Okeechobee (ang. Okeechobee County) – w stanie Floryda